Il singolare del Hypo Group Tennis International 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Mónaco era il detentore del titolo, ma Nikolaj Davydenko lo ha battuto in finale 6–2, 2–6, 6–2.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (campione)
  Juan Mónaco (finale)
  Ivan Ljubičić (semifinali)
  Mardy Fish (primo turno)

 Sam Querrey (secondo turno) 
 Andreas Seppi (quarti) 
 Mario Ančić (primo turno) 
 Robin Haase (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Hypo Group Tennis International 2008
ATP Tour 2008